

Cinema 
La balia – film del 1999 diretto da Marco Bellocchio

Letteratura 
La balia – novella di Luigi Pirandello
La balia (Παλιά, Πολύ Παλιά) – romanzo di Petros Markarīs del 2008